
Molekulska formula -{C2H4O}- se može odnositi na:
 Acetaldehid
 Etenol
 Etilen oksid